Csehország
 Rybník, település a Domažlicei járásban
 Rybník, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Rybník, Dolní Dvořiště településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Lengyelország
 Rybnik, település a sziléziai vajdaságban
 Szlovákia
 Garamszőlős (szlovákul Rybník), község a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Újvásár (szlovákul Rybník), község a Besztercebányai kerület Nagyrőcei járásában